Economy (il cui significato in inglese corrisponde all'italiano economia) può essere riferito a:

Editoria 
Economy – settimanale italiano di economia

Film 
 Economy – film del 1912 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company 
 Economy – film del 1917 diretto da W.P. Kellino

Geografia 
Economy, Indiana
Economy, Pennsylvania
Economy, Nuova Scozia

Trasporti 
 Nome anglosassone per riferirsi alla classe economica dei viaggi con mezzi di trasporto pubblici.

Altro 
New economy 
Shock economy
Token economy